Hummendorf ist der Ortsname von

 Hummendorf (Untersteinach), Ortsteil der Gemeinde Untersteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hummendorf (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern